Манусе́вич — еврейская фамилия. Известные носители:

 Манусевич, Александр Яковлевич (1913—1997) — советский и российский историк.
 Манусевич, Виктор Яковлевич (1902—1983) — советский скрипач, педагог, изобретатель.
 Манусевич, Самуил Аронович (1892—1959) — архитектор.